Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 2010 проходили с 19 по 26 ноября с участием 6 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 3-й раз и 3-й раз подряд) сборная Японии, победившая в финале сборную Китая, бронзовые медали завоевала сборная Китайского Тайбэя (Тайваня).

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2010
Софтбол
2010 год в софтболе
Азиатские игры